Olaszország
Lurago d’Erba, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Lurago Marinone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében